Afrikanska mästerskapet i handboll för damer har spelats sedan 1974, samma år som herrarnas. Angola varit det dominerande laget med 14 vinster.

Medaljranking

Källor 

Återkommande sportevenemang med premiär 1974
Internationella handbollstävlingar